Miejscowości w USA:
 Bunn – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Franklin
Gminy w USA:
 Bunn (ang. Bunn Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Dallas